

Шалаші — село, Сакський район, Автономна Республіка Крим

Шалаші — присілок, Глазовський район, Удмуртія